Die Abkürzung ODS steht für:

 den Flughafen Odessa (IATA-Code)
 Občanská demokratická strana, Demokratische Bürgerpartei, eine politische Partei in Tschechien
 Obstruktives Defäkationssyndrom, eine bestimmte Form der Stuhlentleerungsstörung
 Octadecyl Silica, (chem.) Grundstoff in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC-Analytik)
 On-Demand Services, siehe On-Demand
 Online Disk Suite, eine Plattenspeicherverwaltung für Solaris, siehe Logical Volume Manager
 Online-Durchsuchung, durch BKA, Verfassungsschutz
 Open Domain Server
 Open Data Services, auch ASAM-ODS, Ablageformat für Messdaten und beschreibende Information des Association for Standardization of Automation and Measuring Systems (ASAM e.V.)
 OpenDocument-Spreadsheet, ein Dateiaustauschformat für Tabellen (*.ods)
 Operating Deflection Shapes, Übersetzung für Betriebsschwingformen (siehe Betriebsschwingungsanalyse)
 Operational Data Store, eine Datenbank, die der Integration von Daten dient 
 Optical Disc Service
 Ordbog over det danske Sprog, Wörterbuch der dänischen Sprache
 Ostpolitischer Deutscher Studentenverband (ODS), 1964 aus der Vereinigung Heimatvertriebener Deutscher Studenten (VHDS) hervorgegangen und 1984 in Gesamtdeutscher Studentenverband (GDS) umbenannt
 Oxide Dispersion Strengthened Alloys, durch mechanisches Legieren hergestellte metallische Werkstoffe
 Ozone Depleting Substances, Übersetzung für ozonabbauende Substanzen (siehe Ozonloch)

ODS